LA – nazwa skrótowa kwasu linolowego
 Laos – państwo w Azji (kod ISO 3166)
 Los Angeles – miasto w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych
 Luizjana – stan w Stanach Zjednoczonych
 LA – album studyjny polskiej artystki Lilu
 Lekkoatletyka

Zobacz też:
 Club LA LA
 La